Osoby o tym nazwisku:
 Krzysztof Respondek – polski aktor, piosenkarz i artysta kabaretowy
 Jerzy Respondek – polski inżynier informatyk